L'edizione 1925-26 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'Örgryte IS.

Capocannoniere del torneo fu Carl-Erik Holmberg (Örgryte IS), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti
Örgryte IS campione di Svezia 1925-26.
IFK Malmö e IK City retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1925
Calcio nel 1926
Campionato svedese di calcio